Alexander Koller – austriacki snowboardzista
 Arnold Koller – szwajcarski polityk
 Broncia Koller-Pinell – austriacka malarka żydowskiego pochodzenia
 Jan Koller – czeski piłkarz
 Karl Koller – austriacki piłkarz
 Patrick Koller – austriacki narciarz, specjalista narciarstwa dowolnego
 Marcel Koller – szwajcarski piłkarz i trener piłkarski